Osoby o nazwisku Kazuhiro Nakamura:
 Kazuhiro Nakamura (skoczek narciarski) – japoński skoczek narciarski
 Kazuhiro Nakamura (zawodnik MMA) – japoński judoka i zawodnik MMA